Pepoli steht für:

 Pepoli (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna

Pepoli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pèpoli (1757–1796), venezianischer Literat
 Carlo Pepoli (1796–1881), italienischer Patriot, Politiker und Dichter
 Gioacchino Pepoli (1825–1881), italienischer Senator, Diplomat, Bürgermeister von Bologna
 Romeo Pepoli (* um 1250; † 1322), Bankier und Politiker aus Bologna
 Taddeo Pepoli (* um 1290; † 1347), Bankier und Politiker aus Bologna